Kaliman ist der Name von

 Kaliman I. Assen (1234–1246), von 1241 bis 1246 bulgarischer Zar aus der Dynastie Asen
 Kaliman II. Assen († 1256), für kurze Zeit im Jahr 1256 bulgarischer Zar aus der Dynastie Asen